Svetovno prvenstvo v nordijskem smučanju 1952 je devetnajsto svetovno prvenstvo v nordijskem smučanju, ki je potekalo med 13. in 23. februarjem 1952 v Oslu, Norveška, v šestih disciplinah v okviru Zimskih olimpijskih iger. Prvič je potekala tekma za ženske, smučarski tek na 10 km.

Dobitniki medalj

Smučarski teki

Moški

Ženske

Nordijska kombinacija

Smučarski skoki

Medalje po državah

Viri 
Rezultati smučarskih tekov
Rezultati nordijske kombinacije
Rezultati smučarskih skokov

1952
1952 v športu
Športne prireditve na Norveškem
Šport v Oslu